En Pologne, Elżbietów peut faire référence à :

dans la voïvodie de Mazovie
 Elżbietów, village du powiat de Garwolin,
 Elżbietów, village du powiat de Sochaczew.

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Elżbietów, village du powiat de Kalisz,
 Elżbietów, village du powiat de Środa Wielkopolska.

dans la voïvodie de Lublin
 Elżbietów, village.